Ваље де Зарагоза има више значења:

 Општина Ваље де Зарагоза (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Ваље де Зарагоза (Ваље де Зарагоза, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику